With a Song in My Heart est un titre d’œuvre pouvant faire référence à :

Musique 

 With a Song in My Heart, une chanson composée par Richard Rodgers et Lorenz Hart pour la comédie musicale Spring Is Here, en 1929;
 With a Song in My Heart, un album de Stevie Wonder, en 1963;
 , un album de John Pizzarelli, en 2008.

Cinéma 

 With a Song in My Heart, titre original de Un refrain dans mon cœur, un film de Walter Lang, en 1952.

Homonymie
Homonymie de titre